Sam eller SAM kan avse:

 Sam – en smeknamnsform av namnet Samuel
 Sam, Benin – ett arrondissement i kommunen Gogounou i Benin
 Sam (kårparti, Uppsala) – ett kårparti i Uppsala studentkår åren 1999-2003
 Sam Gamgi – en figur i J.R.R. Tolkiens böcker
 SAM – surface-to-air missile, engelska för luftvärnsrobot
 SAM – förkortning av Svenska Alliansmissionen.
 SAM – en förkortning av Systematiskt arbetsmiljöarbete
 SAM – en förkortning av Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys
 S-Adenosylmetionin – en kemisk förening som är ett vanligt kosubstrat 
 SAM – en förkortning för Software Asset Management